Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Détroit du 2 au .

Leslie Allen remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981